John Farrow ist der Name folgender Personen:

* John Farrow (1904–1963), australischer Drehbuchautor und Regisseur
 John Farrow (Skeletonpilot) (* 1982), australischer Skeletonsportler
 John Farrow, Pseudonym von Trevor Ferguson (* 1947), kanadischer Schriftsteller